C11 oder C 11 steht für:
 C11, Variante der Programmiersprache C, siehe Varianten der Programmiersprache C #C11
 HMS Liverpool (C11), leichter Kreuzer (Southampton-Klasse) der britischen Royal Navy
 Hauptstraße C11, Straße in Namibia
 Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei, deutsche Actionserie
 FAG Chemnitz C 11, Segelflugzeugtyp der Flugtechnischen Arbeitsgemeinschaft der Staatlichen Akademie für Technik in Chemnitz
 Linie C11 der Chemnitzbahn von Chemnitz Hauptbahnhof nach Stollberg (Sachsen)
 Caldwell 11, astronomischer Nebel aus dem Caldwell-Katalog
 Typ C11, Containerschiffsklasse

Automobile:
 Mercedes-Benz C11, Rennwagen aus dem Jahr 1990
 Chrysler C11, PKW-Modell aus dem Jahr 1936, siehe Chrysler Airflow 
 Viseon C11, Reisebus von Viseon aus dem Jahre 2011

C-11 steht für:
 Celestron C-11, großes Amateurteleskop, siehe Celestron #Produktreihe
 Let C-11, tschechischer Lizenzbau des sowjetischen Flugzeugs Jakowlew Jak-11
 USS Marblehead (C-11), Kreuzer der Montgomery-Klasse der US-Navy

C11